Quintet peut se référer à :
 un quintette () ;
 Quintet,  studio japonais de développement de jeux vidéo.

 Quintet, film de Robert Altman, réalisé en 1979 ;
 , programme de la chaîne éducative japonaise NHK Educational TV.

 Quintett, série de bande dessinée scénarisée par Frank Giroud éditée chez Dupuis.